Grijó pode ser:

 Grijó - freguesia no concelho de Macedo de Cavaleiros, Portugal
 Grijó - freguesia no concelho de Vila Nova de Gaia, Portugal
 Grijó de Parada - freguesia no concelho de Bragança, Portugal
 Grijó (Arcos de Valdevez) - pertencente ao concelho de Arcos de Valdevez, Viana do Castelo, Portugal

Desambiguação